Манипуля́тор ( — руководить, управлять с помощью рук):

Компьютеры 
 Манипулятор — внешнее устройство компьютера, предназначенное для перемещения курсора по экрану дисплея.
 Манипулятор (в программировании) — функция, включаемая в цепочку операций помещения и извлечения для форматирования данных.

Техника 
 Манипулятор — механизм для управления положением предметов.
 Манипулятор — грузоподъёмное устройство, предназначенное для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
 Автогидроманипулятор — автомобиль, оснащенный крановой установкой, которая размещена спереди (между кузовом и кабиной).

Психология 
 Манипулятор — личность, использующая других людей для достижения своих целей.

Искусство 
 Манипулятор — артист, исполняющий фокусы с небольшими предметами за счёт виртуозной техники пальцев и координации движений рук.

См. также 
 Манипуляция